Socket di rete – in informatica un'astrazione software, gestita dal sistema operativo, che rappresenta un canale di comunicazione di rete tra un processo e una risorsa
 Socket di dominio locale – in informatica un'astrazione simile al socket di rete, ma usata per rappresentare comunicazioni tra processi
 Socket – in elettronica una tipologia di connettore utilizzato per collegare un circuito integrato nel circuito elettronico di un circuito stampato